1 Mai – dzielnica Bukaresztu
 1 Mai – stacja metra w Bukareszcie